La Venta (Conques), masia al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà
 La Venta (Piera) 
 La Venta (Juncosa), muntanya als municipis de Juncosa (Garrigues) i de Margalef i Ulldemolins (Priorat)
 La Venta (Mèxic), zona arqueològica a l'estat mexicà de Tabasco